Джи́на Хо́лден (; 17 марта 1975, Смитерс, провинция Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса.

Биография 
Джина Холден родилась в небольшом горном городке Смитерс в канадской провинция Британская Колумбия. В детстве занималась фигурным катанием и танцами. Её первое выступление состоялось на выставке по фигурному катанию, когда ей было пять лет. С тех пор она была дома в центре внимания. В 15 лет Джина по совету модельного агента переехала в Японию, где стала часто сниматься для разворотов модных журналов. Через некоторое время она вернулась в Канаду для того, чтобы окончить школу и поступить в колледж.
Затем, работая на двух работах, Джина брала уроки актёрского мастерства, чтобы развивать свои навыки. Вскоре ей стали предлагать роли в фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
У Джины есть сын, Макс Холден Эйсуэрт (род. 29.08.2017), от Джеймса Эйсуэрта.

Фильмография

Номинации и награды 
Известная работа Джины в жанре ужасов принесла ей премию «Eyegore» в 2010 году, которую она получила вместе с другими лауреатами Элаем Ротом и Кристофером Ллойдом. В одной из своих последних ролей Джина сыграла Джойс в «Пиле 3D» — последней главе очень успешного фильма, вышедшего в октябре 2010 года.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады